Breathe (2009), een film van Nicholas Winter met Ricci Harnett
 Breathe (2017), een film van Andy Serkis met Andrew Garfield en Claire Foy
 Breathe (Collective Soul), een nummer van Collective Soul
 Breathe (Fabolous), een nummer van Fabolous
 Breathe (Jax Jones), een nummer uit 2017
 Breathe (Only Fate Remains), een album van Only Fate Remains
 Breathe (Pink Floyd), een nummer van Pink Floyd, ook Breathe in the air genoemd
 Breathe (Seeb), een nummer uit 2016
 Breathe (The Prodigy), een nummer van The Prodigy
 Breathe (Angels & Airwaves), een nummer van Angels & Airwaves